155. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Црвене звезде у Београду 27. августа 2017. године. Ова утакмица је играна у оквиру 7. кола Суперлиге Србије у сезони 2017/18, а завршена је нерешеним резултатом и то без постигнутих голова. Главни судија на утакмици био је Данило Грујић из Ниша.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Милован Ристић, Далибор Ђурђевић, Немања Петровић, Илија Брдар, Ненад Ђокић

Делегат: Миодраг Јанковић

Вечити дерби у фудбалу
Вечити дерби 155